Lahme ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Wiktorowitsch Mitkow (* 1972), russischer Volleyballspieler
 Jordan Mitkow (* 1956), bulgarischer Gewichtheber